Петко Николов Карлуковский (6 августа 1921, Бяла-Слатина — 29 июля 1974, София, Болгария) — болгарский актёр театра и кино. Заслуженный артист НРБ (1967). Лауреат Димитровской премии (1953).

Биография 
В 1939—1941 гг. выступал на сценах театров Перника, затем в 1943—1945 гг. — Плевена. В 1944—1945 годах — артист фронтового театра, с 1945 года — Театра Болгарской армии. С 1946 года работал в Народном театре им. И. Вазова (София). С 1951 года снимался в кино.

Избранные театральные роли 
 «Боряна» (Й. Йовкова)
 Каракалпаков («Двубой» Ивана Вазова)
 «В полите на Витоша» (Пейо Яворова)
 Патнем («Смерть коммивояжёра» Артура Миллера)

Избранная фильмография 
 1946 — Борьба за счастье / Борба за щастие
 1951 — Тревога / Тревога — партизан
 1951 — Под игом — богатырь Боримечка
 1954 — Герои сентября / Септемврийци — шахтёр
 1954 — Герои Шипки — Боримечка
 1955 — Неспокойный путь / Неспокоен път — Комара
 1955 — Пункт первый / Точка първа — футболист
 1956 — Димитровградцы / Димитровградци — Стойне Шопчято
 1958 — Бедняцкая радость / Сиромашка радост — Стоян
 1958 — Любимец № 13 — Пеци
 1960 — Лукавый Пётр / Хитър Петър — Стати
 1961 — Будь счастлива, Ани! / Бъди щастлива Ани — председатель
 1961 — Табак / Тютюн (в советском прокате «Конец „Никотианы“») — Виктор Ефимович
 1964 — 13 дней / 13 дни — Крачун Шопа
 1969 — Свобода или смерть / Свобода или смърт
 1974 — Последний холостяк / Последният ерген — эпизод''

Награды 
 Орден «Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий» (1963)
 Орден Отечественной войны
 Димитровская премия (1953)
 Заслуженный артист НРБ (1967)

Ссылки 

Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии